One If by Clam, Two If by Sea («Один, если с устрицы; два, если с моря») — четвёртая серия третьего сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 1 августа 2001 года на канале FOX. В России премьерный показ состоялся 1 августа 2002 года на канале Рен-ТВ.

Сюжет 

Куахог подвергается нашествию разрушительного урагана. Дом Гриффинов пострадал не сильно, но в городе крупные разрушения. Хотя «Пьяная устрица» и не пострадала, владелец бара Гораций продаёт заведение.

Новый владелец, англичанин по имени Найджел Пинчли, превращает «Устрицу» в стереотипный британский паб, дав ему название «Голова пьяной устрицы». Расстроенные потерей своего любимого бара и отчаявшись найти ещё один подобный, Питер, Куагмир, Кливленд и Джо пытаются устроить собственную «войну за независимость США», поливая пивом посетителей. Затея не удаётся, и тогда друзья захватывают английский корабль в попытке воссоздать Бостонское чаепитие, только с пивом (Quahog Beer Party).

Той же ночью паб загадочным образом сгорает. Судя по всему, в пожаре виновато огромное огнедышащее насекомое. Четвёрка друзей брошена за решетку по анонимному доносу (от того самого насекомого). В тюрьме их встречает преступник Стив Белло́ус, имеющий счёты к Джо; он собирается убить их всех в самом скором времени.

Жёны (Лоис, Лоретта и Бонни) не могут поверить, что их мужья сожгли своё любимое заведение, а Найджел, оказывается, застраховал свой паб за день до пожара. Зная, что Найджел неравнодушен к ней, Лоис хочет выудить из него правду, спрятав своих подруг рядом как свидетельниц. Однако свидетельницы оказываются ненадежными и единственным, кто слышал признание Найджела, оказывается его страховой агент, сидевший в шкафу.

Тем временем в тюрьме четверых друзей освобождают за считанные минуты перед приходом Беллоуса. Увидев пустую камеру, он тыкает ножом сам в себя и внезапно осознаёт, что достоин тюремного заключения.

Тем временем Стьюи пытается отучить Элизу, дочь Найджела, от акцента кокни и обучить «настоящему» английскому языку. Стьюи даже держит пари с Брайаном, что к своему дню рождения она станет «настоящей леди». Действительно, уроки Стьюи делают своё дело и на своём дне рождения Элиза говорит идеально, но лишь до тех пор, пока она не опи́салась, после чего она вновь срывается на свой акцент, и Стьюи проигрывает спор.

Питер, Куагмир, Кливленд, Джо и их жёны отмечают успешное завершение дела в «Пьяной устрице», которую Гораций выкупил обратно и вернул в первозданный вид. За обман страховой компании Найджела вешают в лондонском Тауэре, а Элизу отправляют в детский дом. Та пишет письмо Стьюи, в котором клянётся отомстить, убив Лоис, как только выберется из заведения. После этого Стьюи влюбляется в девочку ещё больше.

Создание 
Авторы сценария: Джим Бернштейн и Майк Шипли

Режиссёр: Дэн Повенмайер

Приглашённые знаменитости: Хью Лори (в роли англичанина, объясняющего правила игры в крикет), Алан Ширман, Дженифер Тилли, Тара Стронг и Эдвард Аснер (в роли Стива Беллоуса)

Ссылки на культурные явления 
 Пережидая ураган, Питер от безделья наигрывает на винных бокалах композицию «What I Did for Love» из мюзикла «Кордебалет» (1975).
 Питеру снится американский актёр Ричард Джени.
 Куагмир в ужасе от того, что в новом пабе нет порножурналов, а осталась лишь книга «Дэвид Копперфильд» (1849) Чарльза Диккенса.
 Бенджамин Дизраэли, который в этом эпизоде заявляет о себе, что «никто не знает, кто он такой», был премьер-министром Великобритании (дважды) и известным писателем.
 Сцена, в которой Питер, Джо, Кливленд и Куагмир стоят у забора и пьют пиво, — пародия на мультсериал «Царь горы», в котором четверо главных героев регулярно делают именно это.
 Во врезке показан вымышленный фильм «I Remember Cecil» с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне в главных ролях.
 Сцена, в которой Стьюи пытается избавить Элизу от акцента, пародирует фильм «Моя прекрасная леди» (1964).
 Сцена, где Питер, Джо, Кливленд и Куагмир выбрасывают за борт бочки с пивом, является отсылкой к Бостонскому чаепитию.
 В сцене признания Найджела за диваном прячется американский актёр Демонд Уильсон, игравший в сериале «Сэнфорд и сын» (1972 — 1977). В той же сцене Найджел сравнивает себя с бегуном Себастьяном Коу.
 Сцена, в которой Питер, Джо, Кливленд и Куагмир на прогулке в тюрьме танцуют после ухода преступника, является пародией на танец Майкла Джексона из клипа «Smooth Criminal» (1988).
 Название эпизода пародирует возглас (Битва Лексингтона и Конкорда) американского героя Поля Ревира «One if by land, two if by sea and three if by land and sea» («Один, если с суши; два, если с моря; три, если с суши и моря») времён Войны за независимость США. Эту фразу он произнёс, имея в виду, сколько фонарей будет гореть на Старой Северной Церкви, когда англичане пойдут в атаку.

Ссылки 
  
 http://www.kinofilms.org/serial/1693_Family_Guy/seasons/3/4/

Серии «Гриффинов»